Il termine linea alba si può riferire a:
 Linea alba –  struttura aponeurotica addominale
 Linea alba – linea della superficie interna della guancia
 La linea alba – poema di Antonio Santori